USS Juneau es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Juneau (CL-52), crucero ligero de la clase Atlanta asignado en 1942.
 USS Juneau (CL-119), crucero ligero de la clase Juneau asignado en 1946.
 USS Juneau (LPD-10), buque de asalto anfibio de la clase Austin asignado en 1969.
Juneau, USS